Jan Guńka (ur. 14 kwietnia 2002 w Zakopanem) – polski biathlonista. Mistrz świata juniorów młodszych w sztafecie (z Konradem Badaczem i Marcinem Zawołem) oraz brązowy medalista w sprincie (2021). Brązowy medalista mistrzostw Europy juniorów w biegu pościgowym (2022). Uczestnik mistrzostw świata juniorów młodszych (2019, 2020 i 2022) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2019). Złoty medalista mistrzostw Polski seniorów w biathlonie w biegu indywidualnym (2021).

W 2020 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Lozannie (konkurencje biathlonowe rozgrywano w Prémanon) – w biegu indywidualnym był 10., a w sprincie 13. W tym samym roku wystartował też w mistrzostwach świata juniorów młodszych – w Lenzerheide był 19. w biegu indywidualnym, 19. w sprincie i 18. w biegu pościgowym oraz 6. w sztafecie. W 2021 wystartował w mistrzostwach świata juniorów młodszych – w Obertilliach był 24. w biegu indywidualnym, 3. w sprincie i 9. w biegu pościgowym, a sztafecie zdobył złoty medal. W 2022 reprezentował kraj na mistrzostwach świata juniorów w Soldier Hollow, gdzie był 21. w biegu indywidualnym, 15. w sprincie, 25. w biegu pościgowym.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy juniorów

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 2002